Xavier Neujean (1840-1914), Belgisch liberaal politicus en parlementslid
 Xavier Neujean (1865-1940), Belgisch liberaal politicus, minister en burgemeester van Luik